Nikołaj Sokołow (1850–1922) – rosyjski kompozytor
 Nikołaj Sokołow (1886–1965) – amerykański dyrygent pochodzenia rosyjskiego
 Nikołaj Sokołow (1897–1988) – radziecki piłkarz
 Nikołaj Sokołow (1890–1979) – radziecki historyk
 Nikołaj Sokołow (1896–1941) – radziecki polityk
 Nikołaj Sokołow (1930–2009) – radziecki lekkoatleta